Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, het nationaal Surinaams instituut voor de volksgezondheid
 Bedrijfsmatig onroerend goed, een Nederlandse bouwkundige term
boil-off-gas, zie Lng-opslagtank